

Ньюмаркет — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ньюмаркет — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир